Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

232e régiment d'infanterie
232e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires